Дми́трий Заха́рович Белоко́лос (; 5 февраля 1912 — 9 февраля 1993) — советский партийный и государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 
Окончил Бердянский педагогический техникум (1931), затем обучался на историческом факультете Харьковского государственного университета (1933—1934), окончил Сталинский педагогический институт (1948) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1955). Кандидат философских наук (1955). Преподавал в городах Сталино (ныне Донецк) и Макеевке.
 В 1936—1941 годах — преподаватель истории, директор средней школы в Сталино.
 В 1941—1945 годах — участник Великой Отечественной войны.
 В 1947—1952 годах — заведующий отделом агитации и пропаганды, секретарь Донецкого горкома Компартии Украины.
 В 1952—1955 годах — слушатель Академии общественных наук при ЦК КПСС.
 С 1955 года — заведующий отделом науки и культуры, секретарь Донецкого обкома КПУ.
 С 16 марта 1966 по 11 июня 1970 года — министр иностранных дел Украинской ССР.
 С 10 июня 1970 по 23 июня 1976 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Замбии.
 С 16 сентября 1970 по 23 июня 1976 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Ботсване по совместительству.
С 1976 года в отставке.

У Дмитрия Белоколоса было двое сыновей: Валерий (1934—2000) и Евгений (род. 1939), ставший учёным в области математической и теоретической физики.

Примечания

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 1, с. 121—122.
 

Послы СССР в Замбии
Послы СССР в Ботсване
Выпускники Харьковского университета
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Секретари Донецкого обкома КП Украины
Министры иностранных дел Украинской ССР
Выпускники Бердянского педагогического университета